Aero A.330, biplà txecoslovac
 Airbus A330, avió de passatgers de fuselatge ample i llarg abast fabricat per Airbus Industrie des del 1992
 Autobús urbà Van Hool A330, part de la sèrie sèrie A3 d'autobusos urbans de Van Hool
 Carretera A330 (Regne Unit), carretera de la Zona 3 del sistema de numeració britànic